Carlos Gomes de Amorim (Capela, 21 de abril de 1930 – Imperatriz, 9 de dezembro de 2014) foi um médico e político brasileiro. foi prefeito de Imperatriz na década de 70 e secretário de saúde do município nos anos 90..

Carreira política 
Começou a carreira política em 1976 ao ser eleito prefeito de Imperatriz pelo extinto PDS. Permaneceu no cargo até 1983, sendo sucedido por José de Ribamar Fiquene.

Nomeado secretário de Saúde em 1995 pelo interventor Ildon Marques, renunciou ao cargo em 1996. Conseguiu eleger seu filho deputado estadual em 2006 e 2010, que também foi secretário de Governo e Projetos Estratégicos na gestão de Sebastião Madeira (2009/2016) entre 2009 e 2012. 

Como prefeito, Dr. Carlos Amorim, como era conhecido, dirigiu o município, quando este se estendia desde Açailândia e São Pedro da Água Branca até Davinópolis e Governador Edison Lobão. 

Foi ele o prefeito que implantou os projetos Cura I e II, por meio do qual expandiu a sede do município construindo grande parte da infra estrutura (praças, ruas e prédios públicos) até hoje existente, além de abrir bairros (Nova Imperatriz, Vila Nova e outros) e avenidas (Bernardo Sayão, Newton Belo e outras). 

Foi durante sua gestão que foram construídos, o Forum Henrique de La Roque, o atual prédio da prefeitura, a câmara municipal, o hospital materno infantil e a escola Prof. Juracy Conceição. 

Faleceu em Imperatriz ao 84 anos, no dia 9 de dezembro de 2014. 

Membros do Partido Democrático Social
Membros da Aliança Renovadora Nacional
Membros do Partido da Social Democracia Brasileira
Membros do Partido Democrático Trabalhista
Membros do Movimento Democrático Brasileiro (1980)
Prefeitos de Imperatriz (Maranhão)
Naturais de Capela (Alagoas)